Gaudig ist der Nachname von:

 Hugo Gaudig (1860–1923), deutscher Reformpädagoge
 Johannes Gaudig, deutscher Politiker (DNVP, Christl. NMP), siehe Liste der Mitglieder des Landtages (Freistaat Preußen) (2. Wahlperiode)
 Otto Gaudig (1878–1945), KPD-Stadtverordneter in Mülheim an der Ruhr
 Theo Gaudig (1904–2003), deutscher Kommunist, Arbeiterfotograf und Buchenwaldhäftling